Географічні пункти

 Світлий (Гагаузія) — село в Комратському окрузі Гагаузії Молдови. 
 Світлий Луч —  село в Україні, Старобешівському районі Донецької області. 

Персоналії 

 Світлий Юрій Герасимович - український науковець, фахівець у галузі гідравлічного транспорту

Інше

 Житловий комплекс «Світлий дім» — 28-поверховий хмарочос в місті Харків . Один з найвищих будинків міста.